Global positioning system
 Geïntegreerd Processysteem Strafrecht
 Geheleplantsilage
 Groen, Progressief en Sociaal, een Belgische politieke partij